Трка на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 27, 28. и 30. августа на стадиону на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. одбранио је Кенијац Асбел Кипроп.

Земље учеснице 
Учествовао је 41 такмичар из 23 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
26. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих атлетичара 2015. године на 1.500 метара, пре почетка светког првенства (10. августа 2013) заузимало је следећи пласман.

Интрерасантно је да од 10 прволасираних 8 је своје најбоље резултате постигла истог дана 17. јула на Митингу Дијаматске лиге у Монаку.

 Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

Резултати

Квалификације 
У полуфинале пласирани су по 4 првопласирана из сваке од 5 квалификационих група (КВ) и још 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирала по 5 првопласираних из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв),.

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Коплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном